Курёнпхо () — уездный город в районе Намгу города Пхохан провинции Кёнсан-Пукто, Республика Корея. Официальное название административно-территориального деления — уездный город Курёнпхо (). Административный центр — селение Худонни.

История 
Волость Чханджу была преобразована в уездный город Курёнпхо в 1942 году.

Административное деление

Примечания

 Комментарии

Города Республики Корея
Кёнсан-Пукто
Пхохан
Намгу (Пхохан)